Pandora est un nom souvent utilisé en référence à Pandore, femme d'Épiméthée, associée à la célèbre « boîte de Pandore ».

Localités 

 Pandora est une ville du Texas.
 Pandora est un village de l'Ohio.

Hydronymes 
 Pandora est un cours d'eau de la région du Fiordland, dans l’Île du Sud de la  Nouvelle-Zélande.

Littérature 
  est une pièce de théâtre fragmentaire de Johann Wolfgang von Goethe (1807-1808).
 Pandora est une nouvelle de Gérard de Nerval.
 Pandora est un roman d'Anne Rice paru en 1998, premier tome de sa série Les Nouveaux Contes des vampires.
 Pandora est une vampire de fiction créée par la romancière Anne Rice et apparaissant dans sa série Chroniques des vampires.

Bande dessinée 
 Pandora Groovesnore est le nom d'un personnage de la série Corto Maltese, créé par Hugo Pratt en 1967.
 Pandora est une série réalisée par Éric Stoffel et Thomas Allart.
 Pandora est une revue de bandes dessinées lancée en 2016 par les éditions Casterman, nommé en référence au personnage de BD cité plus haut.

Cinéma 
 Pandora est un film d'Albert Lewin avec Ava Gardner (1951).
 Pandora est un court métrage de  sorti en 1971.
 Pandora est un film de António da Cunha Telles sorti en 1995, sous le titre La Dérive en France.
 Pandora () est un film catastrophe de Park Jung-woo sorti en 2016 en Corée du Sud.
 Pandora est un satellite naturel de l'[[Univers de fiction d'Avatar|univers de fiction dAvatar]].
 Pandora est un film d'horreur de Carl Whiteley en postproduction.

 Télévision 
 Pandora est le nom du neuvième épisode de la saison 9 de Smallville.Pandora est une série télévisée diffusée sur le réseau The CW depuis 2019.

 Multimédia 
 Pandora est un site web d'aide à la découverte de nouvelles musiques proches de ses goûts.
 Pandora est une console de jeux vidéo portable et libre.
 Pandora Tomorrow est le titre du deuxième Splinter Cell.

 Musique 
 Pandora est le cinquième mini-album du girl group sud-coréen Kara, qui est sorti le .
 Pandora (Anneli Magnusson, 1970-) est une artiste suédoise d'eurodance.

 Biologie 
 Pandora est un genre de mollusques bivalves de la famille des Pandoridae.

 Bateaux 

 Pandora (anciennement Anna) est une réplique de goélette du  construite en 1995.

 Entreprises 
 Pandora est une compagnie de théâtre fondée en 1976 par la metteuse en scène Brigitte Jaques-Wajeman et le philosophe François Regnault
 Pandora est un joaillier danois fondé en 1982.
 Pandora Film est une société de production et de distribution cinématographique allemande.

 Autres 
 Pandora: The World of Avatar''' est le nom d'une zone thématique dédiée à Avatar'' dans le parc Disney's Animal Kingdom à Disney World.
 Pandora Papers est le nom d'une enquête sur un scandale financier.

Notes et références 

Homonymie de bateaux
Homonymie de titre